Příjmení Michalski má více nositelů:

 Fritz Michalski (1902–1977), německý politik (SPD)
 Grzegorz Michalski (* 1972), polský ekonom
 Eugen Michalski (1897–1937), ukrajinský sovětský spisovatel, esperantista
 Krzysztof Michalski (1948–2013), polský filozof
 Karel Michalski (1934–2008), československý politik
 Piotr Michalski (* 1994), polský rychlobruslař
 Radosław Michalski (* 1969), polský fotbalista
 Stanisław Michalski (1932–2011), polský herec
 Stefan Michalski (1935–2014), polský fotbalista
 Teodoro Picado Michalski (1900–1960), kostarický prezident
 Tilman Michalski (* 1941), německý grafik a ilustrátor

Externí odkazy